Kaltenberg kan syfta på följande:

 Kaltenberg, ett bryggeri i Bayern, Tyskland

Geografi

Slovenien 

 Mrzla Gora (berg i Slovenien), Občina Solčava,

Tjeckien 

 Studenec (kulle), Ústí nad Labem,

Österrike 

 Kaltenberg (berg i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 
 Kaltenberg (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Freistadt, 

Robotskapade Slovenienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar